Лома дел Капулин има више значења:

 Лома дел Капулин (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома дел Капулин (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома дел Капулин (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику